Rome peut désigner :

Toponymie

 en Italie
 Rome, la capitale du pays ; ce terme désigne aussi par métonymie, le Saint-Siège ;
 Rome antique ;
 Rome, un département français créé par Napoléon  ;
 Empire romain Un empire basé à Rome ;

 en Suède
 Roma, une municipalité suédoise de l'île de Gotland ;

 en France
 Rome, un hameau de la commune du Mont-Saint-Adrien dans le département de l'Oise ;
 Rome, une station du métro de Paris sur la ligne 2 ;
 La Rome, une rivière des Pyrénées-Orientales, entre Le Perthus et Maureillas-las-Illas ;

 en Belgique
 Rome, un hameau de la commune de Durbuy ;

 aux Pays-Bas
 Rome, un hameau de la commune de Maasdriel, entre Kerkdriel et Rossum ;

 aux États-Unis
 Rome (Géorgie) ;
 Rome (Illinois) ;
 Rome City (Indiana) ;
 Rome (Iowa) ;
 Rome (Maine) ;
 Rome (Maryland) ;
 Rome Township (Michigan) ;
 Rome Township (Minnesota) ;
 Rome (New York) ;
 Rome (Ohio) ;
 New Rome (Ohio) ;
 Rome (Pennsylvanie) ;
 Rome Township (comté de Crawford), Pennsylvanie ;
 Rome Township (comté de Bradford), Pennsylvanie ;
 Rome (comté d'Adams), Wisconsin ;
 Rome (comté de Jefferson), Wisconsin ;
 Rome, Wisconsin, une ville fictive dans la série télévisée Un drôle de shérif ;

 , surnom de plusieurs villes du continent américain.

Titres 

 Rome, une série télévisée ;
 Rome: Total War, un jeu vidéo ;
 Roma, un journal quotidien italien.

Patronyme 

 Aaron Rome (1983-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Claude-Michel Rome (19?-), réalisateur et scénariste français ;
 Cyprien Rome (1898-1973), prêtre catholique séculier français ;
 David Rome (1911-2000), écrivain canadien ;
Greet Rome, artiste dentellière belge
 Harold Rome (1908-1993), compositeur et lyriciste américain ;
 Jarred Rome (1976-2019), athlète américain ;
 Jean-François Rome (1773-1826), général de brigade du Premier Empire français ;
 Sydne Rome (1951-), actrice américaine ;
 Yves Rome (1950-), homme politique français.

Divers 
 Rome, groupe luxembourgeois ;
 ROME, Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois : classification des métiers en France par l'ANPE puis Pôle emploi ;
 (472) Rome, astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi

Lien externe 
 

Patronyme auvergnat
Patronyme francoprovençal
Homonymie de localités aux États-Unis